Альми́р Изма́йлович Каю́мов (30 декабря 1964, Москва — 7 августа 2013, Смоленск) — советский и российский футболист, впоследствии футбольный арбитр. Мастер спорта СССР (1986).

Биография

Карьера игрока 
Играл на позиции защитника за московский «Спартак», СКА Ростов-на-Дону, «Ротор» Волгоград, КуПС из Финляндии, «Дэу» из Южной Кореи, тольяттинскую «Ладу», «Динамо-Газовик» Тюмень и «Нефтехимик» Нижнекамск.

В 1993 году выступал за мини-футбольный «Спартак» из Москвы.

Судейская карьера 
Судейскую карьеру начал в 1998 году. Матчи высшего дивизиона судил с 2004 года. Арбитр национальной категории.

В 2005 году в матче первого дивизиона «Луч-Энергия» Владивосток — «КАМАЗ» Набережные Челны (3:2) назначил 4 пенальти, 3 из которых в ворота гостей, и был дисквалифицирован пожизненно, но затем это решение было заменено на отстранение от судейства на месяц. В 2007 году был исключен из списка судей за ошибки, допущенные в предыдущем сезоне. В сезоне-2008 попал в пятерку лучших арбитров России.

Личная жизнь 
Сын Максим (р. 1990) — судья первой категории, обслуживает матчи ПФЛ.

По сообщениям СМИ, 9 ноября 2009 года Каюмов пытался выброситься из окна своей московской квартиры, после чего был госпитализирован в психоневрологическую больницу. Сам судья заявил, что лишь «решил подлечить нервишки» в специализированном медицинском учреждении.

7 августа 2013 года в 4:35 Каюмова сбила жёлтая «Газель» напротив дома 64 по улице Крупской в Смоленске, где в тот же день он должен был инспектировать матч Второго дивизиона между местным «Днепром» и «Знаменем Труда» из Орехово-Зуева. Каюмов получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Водитель с места происшествия скрылся.

Татарин по национальности, Каюмов был похоронен 8 августа по мусульманским обычаям на Даниловском кладбище в Москве. По версии следствия, причиной гибели Альмира Каюмова стало самоубийство — он сам бросился под колёса «Газели».

Достижения 
 Спартак
 Чемпион СССР (1): 1987
 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР (1): 1987
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1): 1985
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1): 1986

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игр в еврокубках
 Арбитры чемпионата России 2008

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол России
Футбольные судьи России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Пусан Ай Парк»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Динамо-Газовик-д»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки МФК «Спартак-Новорусь»
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Самоубийцы
Похороненные на Даниловском мусульманском кладбище